

Italia

Abruzzo 
Museo civico Basilio Cascella (Pescara)

Campania 
Museo civico e della ceramica (Ariano Irpino)
Museo civico e della ceramica cerretese (Cerreto Sannita)
Museo civico Raffaele Marrocco (Piedimonte Matese)

Emilia-Romagna 
Museo civico (Mirandola)

Friuli-Venezia Giulia 
Museo civico (Gemona) (Provincia di Udine)

Lazio 
Museo civico di Alatri (Provincia di Frosinone)
Museo civico (Albano Laziale) (Provincia di Roma)
Museo civico (Fondi) (Provincia di Latina)
Museo civico (Norma) (Provincia di Latina)
 Museo civico (Rieti)
 Museo civico (Viterbo)

Lombardia 
Museo civico (Lodi)

Marche 
Museo civico (Osimo) (Provincia di Ancona)

Molise 
Museo civico (Baranello) (Provincia di Campobasso)

Piemonte 
 Museo civico (Casale Monferrato) (provincia di Alessandria)
 Museo civico di arte antica (Torino)

Puglia 
 Museo civico (Barletta)

Sicilia 

Museo civico (Caltagirone) (Provincia di Catania)
Museo civico (Paternò)  (Provincia di Catania)
Museo civico (Catania) 
Museo civico (Centuripe) (Provincia di Enna)
Museo Civico (Castroreale) (Provincia di Messina)

Toscana 
Museo civico (Pistoia)
Museo civico (Prato)
Museo civico (Sansepolcro) (Provincia di Arezzo)

Trentino-Alto Adige 
Museo civico (Bolzano)
Museo civico (Chiusa) 
Museo civico (Merano) 
Museo civico di Rovereto
Museo civico (Trento)

Umbria 
Museo civico (Gubbio) (Provincia di Perugia)
Museo civico (Bevagna) (Provincia di Perugia)
Museo civico di Amelia (Provincia di Terni)

Veneto 
 Museo civico (Bassano del Grappa) (Provincia di Vicenza)
 Museo civico (Feltre) (Provincia di Belluno)
 Museo civico di Verona
 Museo di Castelvecchio
 Museo civico di storia naturale

Pagine correlate 
 Museo civico archeologico
 Museo civico e della ceramica
 Musei civici